Ákos este un prenume masculin maghiar și se poate referi la:

 Ernye Ákos, ban al Transilvaniei între 1258 și 1261
 Acațiu Barcsay,  (1619, Județul Hunedoara  1661, Kozmatelke (Cozma)), principe al Transilvaniei între 1658-1660
 Miklós Ákos,  (1911, Budapesta  ?), un scriitor și jurnalist maghiar, născut din părinți evrei
 Ákos Kertész (* 1932), un scriitor maghiar
 Ákos Bajcsi (n. 1946), un deputat român (ales în județul Covasna)
 Ákos Birtalan (1962, Székelyvécke (Vețca)  2011), deputat de Covasna

Toponime 
 Comuna Acâș (, ), o comună în județul Satu Mare, Transilvania, România

Prenume masculine maghiare
Nume de familie ungurești